Dnipro, altra denominazione del fiume Dnepr
 Dnipro, città dell'Ucraina
Futbol'nyj Klub Dnipro
Sportyvnyj Klub Dnipro-1
Dnipro Arena
Basketbol'nij klub Dnipro
Dnipro – metropolitana di Kiev

Pagine correlate 

Dnepr (disambigua)